Янгозеро:
 Янгозеро (озеро, Суоярвский район) — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Янгозеро (озеро, Виноградовский район) — озеро в Виноградовском районе Архангельской области.
 Янгозеро (озеро, Холмогорский район) — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Янгозеро (озеро, Пудожский район) — озеро в Пудожском районе Карелии.